Ropsten (metrostation)- metrostation in de agglomeratie van Stockholm, gelegen op onderstaand schiereiland
 Ropsten (schiereiland) - schiereiland in de agglomeratie van Stockholm